Radio 3 ist der Name folgender Hörfunksender:

 BBC Radio 3, klassische Musik und moderne akustische Musikrichtungen
 Radio 3 (ORB), die ehemalige Klassik- und Kulturwelle des ORB (anfangs gemeinsam mit SFB und NDR)
 Rai Radio 3 (Radio Tre), italienischer Kultur- und Klassiksender
 SDR 3 hieß einige Zeit Radio 3
 3FM trug zwischen 1985 und Mitte der 90er-Jahre den Namen Radio 3

Radio 3 steht außer dem für:
 Radio 3 (Satellit), sowjetischer Amateurfunksatellit